Апана́сенко – украинская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 Апанасенко, Дмитрий Борисович (род. 1967) — советский и российский ватерполист.
 Апанасенко, Иосиф Родионович (1890—1943) — советский военачальник, генерал армии.
 Апанасенко, Максим Борисович (род. 1973) — советский и российский ватерполист.
 Апанасенко, Марина Геннадьевна (род. 1959) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Апанасенко, Татьяна Юрьевна (Титова; род. 1967) — советская синхронистка и российский тренер по синхронному плаванию.

Топоним 
 Апанасенко — хутор в Минераловодском районе Ставропольского края России.

См. также